Натуральне число 756
 756 рік до нашої ери
 756 рік нашої ери